Краснинский район — административные и муниципальные районы в России:

 Краснинский район — бывший район (упразднён в 1933 году) в Западно-Сибирском крае.
 Краснинский район — в Липецкой области.
 Краснинский район — в Смоленской области.

См. также 
 Красненский район — в Белгородской области